Cokesbury ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cokesbury (Maryland)
 Cokesbury (New Jersey)
 Cokesbury (North Carolina)
 Cokesbury (South Carolina)
 Cokesbury Corners (Ohio)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cokesbury Church, in Onancock, Virginia, ID-Nr. 04001265
 Cokesbury Historic District, in Clinton, New Jersey, ID-Nr. 97000802